Сартбаев:
 Сартбаев, Сеит Хайруллаевич — аким города Тараз (1998—1999)
 Сартбаев, Калкабай Калыкович (1911—1988) — советский учёный в области языкознания.
 Сартбаев, Максут Калкабаевич — советский и киргизский геолог, лауреат Государственной премии Республики Кыргызстан
 Сартбаев, Рахматалы — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва, Герои Социалистического Труда.